

Sigle 
 Azienda autonoma statale della strada – azienda italiana del passato
 Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici – azienda pubblica sammarinese

Altro 
 Aass Bryggeri – birrificio norvegese